Евге́ний Гудко́в:
 Гудков, Евгений (1947—2012) — советский эстрадный певец.
 Гудков, Евгений Станиславович (род. 1978) — российский легкоатлет, призёр Паралимпийских игр.